Єлка — присілок, Марі-Турецький район, Марій Ел, Росія
 Єлка — село, округ Ґаланта, Трнавський край, Словаччина